Kokubundži může znamenat:

 Kokubundži — provinční chrámy v Japonsku
 Kokubundži (Kagawa) — bývalé město v japonské prefektuře Kagawa
 Kokubundži (Točigi) — bývalé město v prefektuře Točigi
 Kokubundži (Tokio) — město v Tokiu
 Kokubundži (železniční stanice) — železniční stanice ve městě Kokubundžino v Tokiu